

Mythologie 
 Pandore femme d'Épiméthée, associée à la célèbre « boîte de Pandore ».
 Pandore fille de Deucalion, sa petite-fille.
 Pandore, une divinité infernale mineure.
 Rhéa, quelquefois appelée Pandore

Astronomie 
 Pandore, un des satellites naturels de Saturne.
 , un astéroïde.

Art et culture

Cinéma et télévision 
 La Beauté de Pandore est un film de Charles Binamé (2000).
 Pandore est un court-métrage de Virgil Vernier (2010).
 Pandore est une série télévisée dramatique belge (2022).

Musique 
 La pandore est un instrument de la famille des guitares.
  est une chanson de Gustave Nadaud parue en 1852.

Peinture 
 Pandore est un tableau de John William Waterhouse (v. 1896).

Sculpture 
 Pandore est une sculpture de Jean-Pierre Cortot (1819).

Divers 
 En informatique, PANDORE est une bibliothèque d'opérateurs de traitement d'images, développée par l'Equipe Image du GREYC.
 Pandore, terme argotique français pour un gendarme, désignant initialement des gardes militaires de l'Empire d'Autriche pendant les guerres napoléoniennes.
 Un Pandore est également une récompense attribuée par le journal satirique belge Pan.

Voir aussi 
 
 Pandoure